La Saudi Super Cup 2013 si è disputata l'17 agosto 2013 allo King Abdul Aziz Sport City Stadium di La Mecca. La sfida ha visto contrapposte l'Al-Fateh Saudi Club, vincitore della Saudi Professional League 2012-2013, e l'Ittihad Football Club, vincitrice della King Cup 2013.

Tabellino

Collegamenti esterni 

Saudi Super Cup
Competizioni sportive a La Mecca